Tecution helenicola est une espèce d'araignées aranéomorphes de la famille des Cheiracanthiidae.

Distribution 
Cette espèce est endémique de l'île de Sainte-Hélène.

Description 
La carapace du mâle holotype mesure  de long sur  et l'abdomen .

Étymologie 
Son nom d'espèce lui a été donné en référence au lieu de sa découverte, île de Sainte-Hélène.

Publication originale 
 Benoit, 1977 : Fam. Clubionidae. La faune terrestre de l'île de Sainte-Hélène IV. Annales du Musée Royal de l'Afrique Centrale, Tervuren, Belgique Série in Octavo, Sciences Zoologiques, , .

Liens externes

Notes et références 

Cheiracanthiidae
Espèce d'araignées (nom scientifique)
Faune endémique de Sainte-Hélène